Die erste Runde der Parlamentswahl in Litauen 2020 fand am 11. Oktober und die zweite Runde am 25. Oktober 2020 statt.

Dabei wurden die 141 Abgeordneten des litauischen Parlaments, des Seimas, gewählt.

Wahlmodus und Termine 
Der Wahlmodus blieb im Vergleich zur letzten Parlamentswahl 2016 unverändert. Durch ein Referendum im Mai 2019 sollte unter anderem das Parlament um 20 auf 121 Sitze verkleinert werden. Das Referendum scheiterte, weil weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten abstimmten; die Wahlbeteiligung betrug rund 48 Prozent. 76,2 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen waren für die Verkleinerung.

70 der 141 Sitze wurden proportional an die Parteien vergeben, die mindestens 5 Prozent der abgegebenen Stimmen (einschließlich der ungültigen Stimmen) bekommen haben; für Listenverbindungen lag die Hürde bei 7 Prozent. Über diese Sitzvergaben wurde ausschließlich in der ersten Wahlrunde am 11. Oktober entschieden.

Die übrigen 71 Sitze wurden als Direktmandate in Einer-Wahlkreisen vergeben. Bei den Wahlen für die Direktmandate ist im ersten Wahlgang gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Bei einer Wahlbeteiligung unter 40 % wurde zusätzlich überprüft, ob der Kandidat von mindestens 20 % der Wahlberechtigten gewählt wurde. Erhielt kein Kandidat im ersten Wahlgang eine absolute Stimmenmehrheit, fand am 25. Oktober 2020 eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten statt.

Ausgangslage

Vorherige Wahl 2016 
Bei der Parlamentswahl 2016 konnte die LVŽS massiv zulegen und wurde stärkste Kraft. War die Partei bis dahin nur mit einem Abgeordneten im Parlament vertreten, waren es nach der Wahl 54 Sitze für die Partei. Die TS-LKD gewann 31 Sitze (minus 2).

Deutlichster Verlierer wurden die bis zur Wahl 2016 an der Regierung beteiligten Parteien DP (2 Sitze, minus 27) und LSDP (17 Sitze, minus 21).

Die LSDP-Parteiführung (unter dem neuen Parteivorsitzenden Gintautas Paluckas) beschloss im September 2017, die Regierungskoalition zu verlassen. Elf LSDP-Seimas-Abgeordnete, darunter auch die ehemaligen LSDP-Ministerpräsidenten Gediminas Kirkilas und Algirdas Butkevičius, beschlossen aber, die Regierung weiterhin zu stützen. Daraufhin spaltete sich die Parlamentsfraktion. Die aus der LSDP-Fraktion ausgetretenen Abgeordneten gründeten gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern der DP im März 2018 die Sozialdemokratische Arbeitspartei Litauens (LSDDP).

Gebildete Regierungen 

Die Parteien LVŽS und LSDP schlossen kurz nach der Wahl ein Koalitionsabkommen; die Regierung, die mit 71 von 141 Sitzen die kleinstmöglichste Mehrheit hatte, wurde am 22. November 2016 im Parlament gewählt. Ministerpräsident wurde der parteilose und von der LVŽS vorgeschlagene Saulius Skvernelis; er erhielt 90 Stimmen.

Im September 2017 spaltete sich die LSDP auf, weil es Unstimmigkeiten gab, ob die Regierungskoalition fortgeführt werden solle. Elf Abgeordnete wechselten zur neugegründeten LSDDP, wodurch die Koalition ihre Mehrheit verlor und einige Ministerämter monatelang unbesetzt blieben. Die Abgeordneten von LVŽS und LSDDP hielten dennoch, zeitweise auch mit Unterstützung der LLRA (Partei für die polnische Minderheit in Litauen), an der Koalition fest, weshalb es nicht zu einer vorgezogenen Neuwahl kam.

Parteien und Kandidaten

Parteien 
Insgesamt nahmen 17 Parteien teil (in Klammern sind die ersten drei Listenkandidaten):

 Drąsos kelias (Jonas Varkala, Laimutė Visockienė, Vytautas Antanas Matulevičius)
 Laisvė ir teisingumas (Remigijus Žemaitaitis, Artūras Zuokas, Artūras Paulauskas)
 Laisvės partija (Aušrinė Armonaitė, Tomas Vytautas Raskevičius, Morgana Danielė)
 Lietuvos liaudies partija (Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis, Daiva Šeškauskaitė)
 Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis, Laurynas Kasčiūnas)
 Centro partija „Gerovės Lietuva“ (Naglis Puteikis, Kristupas Krivickas, Povilas Gylys)
 Nacionalinis susivienijimas (Vytautas Radžvilas, Arūnas Svitojus, Vytautas Sinica)
 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Zbignevas Jedinskis, Irina Rozowa, Jaroslavas Narkevičius)
 Lietuvos socialdemokratų darbo partija (Linas Antanas Linkevičius, Gediminas Kirkilas, Juozas Bernatonis)
 Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai (Arvydas Juozaitis, Juozas Imbrasas, Saulius Lapėnas)
 Lietuva – visų (Algis Krupavičius, Valdemaras Chomičius, Raimundas Matulis)
 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Viktorija Čmilytė-Nielsen, Andrius Bagdonas, Viktoras Pranckietis)
 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis, Aurelijus Veryga)
 Lietuvos žaliųjų partija (Remigijus Lapinskas, Ieva Budraitė, Algirdas Butkevičius)
 Krikščionių sąjunga (Rimantas Jonas Dagys, Egidijus Vareikis, Jonas Viesulas)
 Darbo partija (Vigilijus Jukna, Valentinas Bukauskas, Antanas Guoga)
 Lietuvos socialdemokratų partija (Gintautas Paluckas, Rasa Budbergytė, Linas Jonauskas)

Vor der Wahl im Parlament vertretene Parteien 
Die folgenden Parteien waren vor der Wahl im Parlament vertreten:

Bis zur Wahl nicht im Parlament vertreten 
Die folgende Partei war vor der Wahl nicht im Parlament vertreten, wurde in den Umfragen aber regelmäßig nahe oder über fünf Prozent der Stimmen gesehen:

Umfragen

Letzte Umfragen vor der Wahl 

Ältere Umfragen (Auswahl)

Verlauf

Wahlergebnis 
Am 11. Oktober 2020 wurden neben den Listensitzen drei Direktmandate im ersten Wahlgang vergeben. In 68 Wahlkreisen fand am 25. Oktober 2020 eine Stichwahl statt. Die Ergebnisse im Detail:

Regierungsbildung 

Am 24. November wählte das Parlament in einer Vertrauensabstimmung den parteilosen Ingrida Šimonytė zur Regierungschefin. Sie bildete eine Koalition bestehend aus dem Vaterlandsbund, der Liberalen Bewegung und der Freiheitspartei. Somit waren die Mitte-Rechts-Parteien nach zwölf Jahren Opposition wieder in die Regierung gekommen. Am 11. Dezember desselben Jahres wurde das neue Regierungsprogramm vom Seimas bestätigt und das Kabinett Šimonytė leistete seinen Amtseid.

Siehe auch 
 Parlamentswahlen in Litauen

Weblinks 
 Zentrale Wahlkommission der Republik Litauen Offizielle Website (litauisch, englisch)
 Litauisches Parlament - Seimas Offizielle Website (litauisch, englisch, französisch, chinesisch, russisch, deutsch)

Einzelnachweise 

Litauen
2020
Litauische Geschichte (21. Jahrhundert)